Osoby o tym nazwisku:
 Baldomero Perlaza – kolumbijski piłkarz
 José Luis Perlaza – ekwadorski piłkarz
 Pedro Perlaza – ekwadorski piłkarz